La Lomita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Lomita, Tamaulipas, San Fernando, 
 La Lomita, San Miguel de Allende, 
 La Lomita, Tlalpujahua, 
 La Lomita, Oaxaca, Cuilápam de Guerrero, 
 La Lomita, Hidalgo, Tecozautla, 
 La Lomita, Zitácuaro, 
 La Lomita, Salamanca, 
 La Lomita, Jalisco, Encarnación de Díaz, 
 La Lomita, delstaten Mexiko, Ocoyoacac,